Терновский район

 Терновский район — район в Воронежской области;
 Терновский район — название Пензенского района Пензенской области до 1958 года;
 Терновский район — название Энгельсского района Саратовской области в 1941—1963 годах;
 Терновский район — район города Кривой Рог.